Памятник пельменю установлен в нескольких городах:
 Памятник пельменю (Екатеринбург)
 Памятник пельменю (Ижевск)
 Памятник пельменю (Миасс)
 Памятник пельменю (Пермь)
 Памятник пельменю (Сургут)

См. также 
 Памятник варенику (значения)